El torneo President's Cup puede hacer referencia a:

 President's Cup, torneo de waterpolo.
 President's Cup, torneo de tenis.
 President's Cup, torneo de golf.
 President's Cup, torneo de balonmano.